Губарёво:

 Губарёво — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Губарёво — село Семилукского района Воронежской области.